Freedom Fighter sau Freedom Fighters se poate referi la:

 Freedom Fighters, numele unor echipe fictive de supereroi care au apărut în revistele de benzi desenate create de DC Comics
 Freedom Fighters (Sonic the Hedgehog), un grup de personaje fictive asociat cu Sonic the Hedgehog
 Freedom Fighters, un joc video dezvoltat de IO Interactive
 The Freedom Fighters, numele de scurtă durată al echipei formate din wrestlerii Flash (aka Sting) și Justice (aka Ultimate Warrior), care mai târziu au fost cunoscuți sub denumirea Blade Runners
 F-5 Freedom Fighter (sau Tiger II), un avion de luptă supersonic cu preț mic
 „Freedom Fighters”, un cântec de P.O.D. extras de pe albumul Payable on Death